

Patronyme 

 Liliane Massala (1964-), une haute fonctionnaire et diplomate gabonaise.

Topologie 

 Massala, une commune du département de Dédougou au Burkina Faso ;
 Massala, une localité du centre de la Côte d'Ivoire ;
 Massala, une commune malienne dans le cercle et la région de Ségou.

Cuisine 
Massala peut aussi désigner :
 Massala, un mélange d'épices en Inde.